Международный аэропорт имени Ибрагима Насира (ранее был известен как Международный аэропорт Мале, а также аэропорт Хулуле ). Расположен на острове Хулуле по соседству со столицей Мальдив городом Мале. Крупнейший аэропорт страны и единственный международный (аэропорт Ган после реконструкции должен стать вторым). Отличается тем, что расположен на длинном и узком острове, а взлётно-посадочная полоса начинается и заканчивается прямо у воды.

История 
Аэропорт был открыт 19 октября 1960 года. Первая взлётно-посадочная полоса (914 на 22 метра) была вымощена стальными листами. В мае 1964 года правительство Мале приняло решение заменить покрытие на асфальтовое. Удаление старого покрытия проводилось четырьмя группами местных жителей, которые соревновались за денежный приз в 1000 мальдивских руфий. Новая взлётно-посадочная полоса была открыта 12 апреля 1966 года.

11 ноября 1981 года аэропорт был торжественно открыт под названием «Международный аэропорт Мале».

26 июля 2011 года аэропорт официально переименован в «Международный аэропорт имени Ибрагима Насира» в память об Ибрагиме Насире, втором президенте Мальдив. Он был инициатором строительства аэропорта в 1960 году.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница аэропорта на сайте A-Z World Airports Online

Аэропорты Мальдив
Аэропорты, названные в честь людей